|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2009 vond plaats van 10 tot en met 16 augustus 2009 nabij de Amerikaanse stad Cincinnati. Het was de 81e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel maakte de Belgische Kim Clijsters haar comeback in het profcircuit na een afwezigheid van meer dan twee jaar. Clijsters sneuvelde pas in de kwartfinale, na zeges tegen onder andere Marion Bartoli en Svetlana Koeznetsova. In de kwartfinale bleek de nummer één van de wereld Dinara Safina te sterk in twee sets. Safina bereikte uiteindelijk de finale, maar verloor deze in twee sets van de als vijfde geplaatste Servische Jelena Janković.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber in de finale van het als zevende geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Roberta Vinci
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Tatjana Malek
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

 Deel 3 

 Deel 4 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Maria Kirilenko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Jaroslava Sjvedova
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Jelena Vesnina
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Anna Tsjakvetadze
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Kaia Kanepi
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Viktoryja Azarenka
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=13
| RD1-team09=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2009
Cincinnati